El término seguro puede referirse:

al seguro, una operación económica por la que se transfieren los riesgos de una pérdida económica a un tercero;
al contrato de seguro, medio por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato;
 al seguro de personas, un seguro que cubre los riesgos que afectan a las personas;
 al seguro de vida, un seguro que cubre los riesgos que afectan a la vida de las personas;
 al seguro contra daños, un seguro que pretende el resarcimiento de un daño patrimonial sufrido por el asegurado;
 al seguro del automóvil, un seguro que cubre los riesgos de los vehículos;
 al seguro de caución;
 al corredor de seguros, una persona que actúa como agente intermediario de varias compañías aseguradoras;

Seguridad